Martincourt (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Martincourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia